Honoratus est un nom pouvant désigner plusieurs personnes :
 Honoratus, préfet du prétoire des Gaules vers 355, premier préfet de Constantinople le .
 Honoratus, évêque donatiste du début du  dans la ville d'Aquae Sirenses. Il est connu pour avoir assisté en 411 à la conférence de Carthage ;
 Honorat,  d'Arles, né peu après la première moitié du  ;
 Honorat, évêque de Marseille au  ;

Voir aussi

Notes et références